Kanton Albertville-Nord
Kanton Albertville-Sud